Myzosiphon är ett släkte av insekter som beskrevs av Hille Ris Lambers 1946. Myzosiphon ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Myzosiphon